Ла Кесера има више значења:

 Ла Кесера (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Кесера (Виља де Рејес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Кесера (Поза Рика де Идалго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику